Проффер — фамилия. Известные носители:

 Проффер, Карл (Carl Ray Proffer, 1938—1984) — американский славист, переводчик, издатель, профессор Мичиганского университета.
 Проффер, Спенсер (Spencer Proffer, род. 1948) — американский продюсер.
 Проффер, Эллендея (Ellendea Proffer Teasley, род. 1944) — американская писательница, издатель и переводчик русской литературы на английский язык.